Ладыга 
 Ладыга, Иван Фёдорович — учёный, педагог, полковник артиллерии, кандидат военных наук, профессор, член-корреспондент Академии военных наук, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны.

Топоним

Белоруссия 
 Ладыга — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Ладыга — деревня в Узденском районе Минской области.